Mistrovství světa v plážovém fotbale 2015 bylo 18. ročníkem MS v plážovém fotbale, které se konalo v Portugalsku ve městě Espinho, v období od 9. do 19. července 2015. Jednalo se o celkový 18. ročník a o osmý, který pořádala FIFA po tom, co šampionát vzala pod svojí záštitu místo Beach Soccer Worldwide. Účastnilo se ho 16 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin po 4 týmech. Ze skupiny postoupily do vyřazovací fáze první a druhý celek. Vyřazovací fáze zahrnovala 8 zápasů. První titul FIFA a celkově druhý získalo Portugalsko, které porazilo ve finále Tahiti 5:3. Nováčkem turnaje byl tým Madagaskaru.

Stadion 
Mistrovství se odehrálo na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Espinho Stadium (Espinho).

Týmy

Kvalifikace

Zápasy

Skupinová fáze  
 
Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Skupina A  
 
 
 
 
 
|}

Skupina B  
 
 
 
 
 
|}

Skupina C  
 
 
 
 

|}

Skupina D  
 
 
 
 

|}

Vyřazovací fáze

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Reference

Externí odkazy 

 FIFA.com

Mistrovství světa v plážovém fotbale
Plážový fotbal v Portugalsku
Plážový fotbal v roce 2015